Нижний Ильдикан — село в Балейском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Нижнеильдиканское».

География 
Село находится в восточной части района, на правом берегу реки Ильдикан (приток реки Талангуй), на расстоянии примерно 30 километров (по прямой) к востоку-северо-востоку (ENE) от города Балей. Абсолютная высота — 662 метра над уровнем моря. В окрестностях Нижнего Ильдикана находится Алиинское месторождение россыпного золота.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной малоснежной зимой. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −45,5 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 39,2 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 308,3 мм.
Часовой пояс

История 
Основано в конце XVIII века ссыльными участниками Пугачёвского восстания. В период с 1872 по 1918 годы являлось центром Ильдиканской станицы 3-го военного отдела Забайкальского казачьего войска.

В 1915 году станица Ильдиканская 3-го военного отдела Забайкальского казачьего войска переименована в Кияшковскую, в честь генерал-лейтенанта Кияшко.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48,2 %, женщины — соответственно 51,8 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 723 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа, детский сад, участковая больница, дом культуры, библиотека, магазин и церковный приход при православном храме Иоанна Богослова.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из семи улиц.

Примечания 

Населённые пункты Балейского района